Maple Creek bezeichnet:

 Maple Creek (Saskatchewan), Kleinstadt (Town) in Saskatchewan, Kanada
 Maple Creek (Kalifornien), Gemeinde in Kalifornien
 Maple Creek (Wisconsin), Gemeinde in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Maplecreek (Washington), Gemeinde in Washington

 Maple Creek (Krater), Einschlagkrater in Saskatchewan, Kanada